Ahorn névvel a következő cikkek találhatók:
Ahorn, település Németországban, Baden-Württembergben
Ahorn, település Németországban, Bajorországban
Ahorn, felső-ausztriai osztrák település

További kapcsolódó szócikkek:
Ahorntal, bajorországi német település